Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2013 du tournoi de Wimbledon.

Primes et points

Faits marquants 
 Les paires Thomaz Bellucci - Carlos Berlocq, James Cerretani - Victor Hănescu et Christopher Kas - Oliver Marach déclarent forfait. Elles sont remplacées par les lucky losers Dustin Brown - Rameez Junaid, Steve Johnson - Andreas Siljeström et Denis Kudla - Tim Smyczek.
 Ivan Dodig et Marcelo Melo atteignent pour la première fois la finale d'un tournoi du Grand Chelem. Ils y rencontrent la paire formée par les frères Bob et Mike Bryan.
 Les frères américains Bob et Mike Bryan remportent le tournoi de double pour la troisième fois et empochent leur quinzième titre en Grand Chelem, améliorant le record qu'ils détenaient. Ils sont également les tenants des titres des trois autres tournois du Grand Chelem et champions olympiques.

Parcours

Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky losers (repêchés) 

 Qualifiés

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2013
Tennis en Angleterre en 2013
Wimbledon Double messieurs
Tennis en juin 2013
Tennis en juillet 2013